Der Kanton Nuits-Saint-Georges ist ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Beaune, im Département Côte-d’Or und in der Region Bourgogne-Franche-Comté; sein Hauptort ist Nuits-Saint-Georges.

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 34 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Bis zur landesweiten Neuordnung der französischen Kantone im März 2015 gehörten zum Kanton Nuits-Saint-Georges die 25 Gemeinden Agencourt, Arcenant, Argilly, Boncourt-le-Bois, Chaux, Comblanchien, Corgoloin, Flagey-Echézeaux, Fussey, Gerland, Gilly-lès-Cîteaux, Magny-lès-Villers, Marey-lès-Fussey, Meuilley, Nuits-Saint-Georges, Premeaux-Prissey, Quincey, Saint-Bernard, Saint-Nicolas-lès-Cîteaux, Villars-Fontaine, Villebichot, Villers-la-Faye, Villy-le-Moutier, Vosne-Romanée und Vougeot. Sein Zuschnitt entsprach einer Fläche von 252,18 km km2. Er besaß vor 2015 einen anderen INSEE-Code als heute, nämlich 2124.

Nuitssaintgeorges